Blauw en Wit, een politieke partij in Israël
FC Blauw-Wit Amsterdam, een amateurvoetbalclub uit Amsterdam
SV Blauw Wit, een amateurvoetbalclub uit Nijmegen
Sportverband Blauw-wit Roosendaal, een omnisportvereniging uit Roosendaal
ZVV Blauw Wit '66, een amateurvoetbalclub uit Holten
CVV Blauw Wit '34, een amateurvoetbalclub uit Leeuwarden
Blauw Wit '81, een amateurvoetbalclub uit De Moer
CVV Blauw Wit (W), een amateurvoetbalclub uit Wormerveer
Blauw Wit Oldebroek, een volleybalvereniging uit Oldebroek
AKC Blauw-Wit, een korfbalvereniging uit Amsterdam
HV Blauw-Wit (Neerbeek), een voormalige handbalvereniging uit Neerbeek
Blauw-Wit Excelsior Combinatie, een voormalige amateurvoetbalclub uit Delft
Blauw-Wit Amsterdam (handbal), een voormalige handbalclub uit Amsterdam
HV Blauw-Wit ('s-Hertogenbosch), een handbalvereniging uit 's-Hertogenbosch
Blauw Wit Ruurlo, een handbalvereniging uit Ruurlo